Les élections législatives tchèques de  () se tiennent les  et , afin d'élire les  de la  , puis de la  de la Chambre des députés pour un mandat de quatre ans.

Contexte

Mode de scrutin

Campagne

Principales forces politiques

Résultats

Scores

Analyse

Conséquences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Chambre des députés (République tchèque)
 Politique en République tchèque
 Gouvernement Václav Klaus I 

République tchèque, Législatives
1992
1992 en Tchéquie
Politique en juin 1992